26-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 10 по 12 февраля 1989 года на санно-бобслейной трассе в Винтерберге (ФРГ). На этом чемпионате впервые начали разыгрываться медали в смешанной эстафете, состоящей из команды мужчин и женщин одиночников, а также двоек у мужчин.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Смешанные команды

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

Санный спорт
Февраль 1989 года
Международные соревнования по санному спорту в Германии
Международные спортивные соревнования в Винтерберге